Джон Дир Кэди (; , Нью-Йорк — , Чикаго) — американский гольфист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Кэди участвовал в двух турнирах. В командном он занял  и в итоге его команда стала второй и получила серебряные награды. В одиночном разряде он занял  в квалификации, но пройдя в плей-офф, закончил соревнование уже в первом раунде.

Был похоронен на кладбище Riverside Cemetery города Молин, штат Иллинойс.

Примечания

Ссылки 
 Джон Кэди на sports-reference.com 
 Jack Cady

Умершие в Чикаго
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года